tema – historyczna jednostka podziału administracyjnego w Cesarstwie Bizantyjskim
 Tema – miasto w Ghanie
 Tema – oaza na Półwyspie Arabskim, w której znajdowała się świątynia boga Księżyca Sina